Франциск Ксаверий Захариасевич (; 1 декабря 1770, Станислав — 12 июня 1845, Пшемысль, Австрийская империя) — польский римско-католический церковный деятель, Епископ Тарнувский (1.02.1836 — 13.07.1840), епископ пшемысльский (13.07.1840 — 1845), ректор Львовского университета в 1825—1826 годах. , профессор, доктор теологии (1797).

Биография 
Армянского происхождения. Получил образование у иезуитов в Станиславе, а затем изучал философию и богословие во Львовском университете. Был рукоположен архиепископом львовским армянской католической церкви Я.Тумановичем в священники. Продолжил учёбу в Ягеллонском университете, в 1797 году получил докторскую степень по богословию.

С 1795 года — Викарий Армянского кафедрального собора  во Львове. В 1806 году был назначен каноником.

В 1812 году перешёл из армянского обряда на латинский. В том же году император даровал ему дворянство. Прошёл инкардинацию Архидиоцеза Львова. В 1833—1834 и в 1835 году — Викарий Архидиоцеза Львова.

Читал лекции по истории Церкви в университете Львова, в 1806—1827 годах — по светскому праву. В 1800 году стал доцентом, а в 1802 году — профессором. В 1826—1827 годах — ректор Львовского университета.

В 1836—1840 годах епископ Тарнувский, а затем — епископом епископ пшемысльским (1840—1845).

Ссылки 
 Franciszek Ksawery Zachariasiewicz
 Franciszek Ksawery Zachariasiewicz

Епископы Тарновские
Епископы Пшемысльские
Доктора богословия
Выпускники Львовского университета
Выпускники Ягеллонского университета
Преподаватели Львовского университета
Ректоры Львовского университета
историки церкви